Сан-Бартоломе-де-Пинарес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бургохондо-Себрерос-Эль-Тьембло.  Занимает площадь 74,49 км². Население — 634 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы